Alois Musil (1868-1944), écrivain voyageur tchèque ;
 Cyril Musil (1907-1977), athlète de ski de fond tchèque ;
 David Musil (1993-), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 
 Robert Musil (1880-1942), ingénieur, écrivain, essayiste et dramaturge autrichien.

Titre 

 Chantier-Musil, spectacle de danse contemporaine.

Patronyme tchèque